Aeroporto de Santa Maria (Açores) — na ilha de Santa Maria, Açores, Portugal
 Aeroporto de Santa Maria (Rio Grande do Sul) — em Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil
 Aeroporto Internacional de Aracaju —  em Aracaju, Sergipe, Brasil

Desambiguações de transporte